Indonesië
 Suko Manunggal (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java
 Suko Manunggal (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java